UFC 278: Usman vs. Edwards 2 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 20 августа 2022 года на спортивной арене «Vivint Arena» в городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США.

В главном бою вечера Леон Эдвардс победил Камару Усмана нокаутом в 5-м раунде и завоевал титул чемпиона UFC в полусреднем весе. В соглавном бою Паулу Коста победил Люка Рокхолда единогласным решением судей.

Подготовка турнира 
Данное мероприятие станет вторым турниром UFC, организованным в Солт-Лейк-Сити, после UFC Fight Night: Родригес vs. Касерес, который был проведён в августе 2016 года.

Главное и соглавное события 
В качестве заглавного события турнира запланирован бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе, в котором должны встретиться действующий чемпион американец нигерийского происхождения Камару Усман и претендент британец ямайского происхождения Леон Эдвардс (#2 в рейтинге). Этот бой будет являться реваншем, так как ранее бойцы уже встречались друг с другом в декабре 2015 года на турнире UFC on Fox: dos Anjos vs. Cowboy 2. Тогда победу единогласным решением одержал Усман.

В соглавном событии турнира запланировано возвращение бывшего чемпиона Strikeforce и UFC  в среднем весе Люка Рокхолда в бою против бывшего претендента на титул чемпиона UFC в среднем весе Паулу Косты (#6 в рейтинге). Рокхолд последний раз выступал 3 года назад, когда на турнире UFC 239 в июле 2019 года он, дебютировав в полутяжёлом весе, уступил нокаутом во 2-м раунде Яну Блаховичу. В этом бою он получил второй в своей карьере перелом челюсти, после чего надолго выбыл из соревнований. Изначально бой между Костой и Рокхолдом планировался на UFC 277, но впоследствии по неизвестным причинам был перенесён на это мероприятие.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

Все бойцы показали вес в лимитах своих весовых категорий.

Результаты турнира 

[*] Рефери снял с Луиса Салданьи одно очко в 1-м раунде за нелегальный удар коленом.

Официальные судейские карточки турнира.

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Паулу Коста vs. Люк Рокхолд
 Выступление вечера: Леон Эдвардс и Виктор Альтамирано

Последствия турнира 
После завершения боя в своём интервью в ринге Люк Рокхолд объявил о завершении карьеры бойца MMA.

См. также 
 2022 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC
Спортивные соревнования в Солт-Лейк-Сити